Лади́ны — народ, входящий в группу ретороманцев. Общая численность — 30—35 тысяч человек.

Живут в исторической области Тироль на севере Италии. Говорят на ладинском языке, включаемом в рето-романские языки; пользуются также итальянским и немецким. Верующие ладины — католики. По происхождению ладины — потомки ретов, романизированных в первых веках нашей эры.

Один из районов проживания — Валь-ди-Фасса Валь-Гардена, Валь-Бадия(ит.).

Литература 
 Новиков М. Н. Ладины // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.

Ссылки 

Романские народы
Народы Италии
Тироль